Durancie může být

ženské jméno
 Durancie (manželka Oty III. Dětleba)

odrůda slivoně
 Durancie (slivoň)
 Malá durancie – fialová odrůda Bílých Karpat
 Žlutá durancie – žlutá odrůda Bílých Karpat

Reference